Franconville (Meurthe-et-Moselle)
 Franconville (Val-d'Oise)